Ndau steht für:

 Ndau (Sprache), eine afrikanische Sprache

Ndau ist der Familienname folgender Personen:

 Kastrijot Ndau (* 1999), schweizerisch-albanischer Fußballspieler